Rachecourt, section de la commune belge d'Aubange ;
 Rachecourt-sur-Blaise, ancienne commune française de la Haute-Marne, aujourd'hui rattachée à Rachecourt-Suzémont ;
 Rachecourt-sur-Marne, commune française de la Haute-Marne ;
 Rachecourt-Suzémont, commune française de la Haute-Marne.